Kostylew ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Jewgenjewitsch Kostylew (* 1989), russischer Boxer